AFO puede referirse a:
 AFO, acrónimo de Arellano Félix Organization.
 AFO, Análisis Funcional de Operabilidad. Método para detectar las situaciones de inseguridad en plantas industriales. En la normativa norteamericana se denomina HAZOP.

Siglas